Het ATP-toernooi van Miami 2012 (met de officiële naam Sony Ericsson Open 2012) werd gespeeld van 21 maart tot en met 1 april 2012. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

De Serviër Novak Đoković verdedigde met succes zijn titel, door in de finale de Brit Andy Murray te verslaan met 6-1 en 7-6. Leander Paes won de titel voor de derde keer op rij, deze prestatie haalde hij met drie verschillende partners. Dit deed hij met de Tsjech Radek Štěpánek, door in de finale de Wit-Rus Maks Mirni en de Canadees Daniel Nestor te verslaan met 3-6, 6-1 en [10-8].

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi trok 326.131 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Miami
ATP-toernooi van Miami